Константин Гашинский (; ) — польский , , ,  и , друг Зыгмунта Красинского, печатавшего свои первые произведения под его именем. Кавалер Virtuti militari (польский орден вручаемый за выдающиеся боевые заслуги).

Биография 

Константин Гашинский родился 10 марта 1809 года в польском городке Констанцин-Езёрна; происходил из бедной дворянской семьи: сын Антония Гашинского и его жены Терезы (урожденной Млынарски). По окончании Варшавского лицея продолжил образование в Варшавском королевском университете, где подружился с Зыгмунтом Красинским.

На литературном поприще К. Гашинский дебютировал в 1827 году с сатирической поэмой в шести песнях.

Участвовал в Ноябрьском восстании 1830 года; служил в литовском корпусе Антония Гелгуда; в этот период написал множество небольших революционных стихотворений, имевших огромный успех среди поляков.

После подавления мятежа, опасаясь репрессий со стороны властей, Гашинский сначала эмигрировал в Бельгию, а затем переехал во Францию, где в 1833 году поселился в Экс-ан-Провансе; на родину он уже так и не вернулся. Там он много писал в местных газетах, знакомя французов с жизнью, бытом и историей поляков.

Кроме того Константин Гашинский переводил французские и немецкие стихи, а также сербские народные эпосы на польский язык; в свою очередь польскую литературу он переводил на французский язык.

Гашинский сотрудничал с французскими изданиями: «» и «», где был главным редактором.

Сборник его поэтических произведений под названием «Poezje» впервые вышел в Париже в 1856 году.

Константин Гашинский умер 8 октября 1866 года в городе Экс-ан-Прованс.

Его заслуги перед отечеством были отмечены орденом Virtuti militari.

Библиография 
 

Издано в Польше:

 Wiersz na zgon Stanisława Staszica (1826).
 Jaxiada – utwór satyryczny (1827).
 Dwaj Śreniawici – romans historyczny (1827).
 Wariat z potrzeby – krotochwila (1827).
 Pożegnanie – sonet do Z.K. (1828).
 Utwory w Pamiętniku płci pięknej (1830).
 Pieśni sielskie (1830).
 Liryki powstańcze (1831).

Издано во Франции:

 Czarna sukienka – Paryż (1832).
 Notatki oficera polskiego (1833).
 Wiersze różne – Aix (1833).
 Pieśni pielgrzyma polskiego (1833).
 44 Sonety (1833).
 44 Artykuły francuskie (1833).
 L'Eglise cathédrale du Saint Sauveur à Aix (1836).
 Nord et midi (1836).
 Poezje (1844).
 Pan Dezydery Boczko i jego sługa Pafnucy (1846).
 Pamiętniki Macieja Rogowskiego (1847).
 Dzień 8 września (1848).
 Kontuszowe pogadanki (1851).
 Listy do Ludwika Siemieńskiego (1851-1866).
 Listy z podróży po Włoszech (1853).
 Sielanka młodości (1855).
 Pro publico bono – satyry (1858):
 Gra i karciarze.
 Wyścigi konne w Warszawie.
 Papuga i wróbel – bajka.
 Deux élégies polonaises – traduites de Z.Kr. (1860).
 Zygmunt Krasiński i moje z nim stosunki – monografia historyczno-literacka, rękopis niewydany (1860).
 L'Aube, Le Dernier (poèmes) – tłumaczenie z Z.Krasińskiego (1863).
 Wyjątki z listów Zygmunta Krasińskiego (1863).
 Kilka pieśni dla kraju (1864).

Примечания

Ссылки 
 Utwory Konstantego Gaszyńskiego .
 Konstanty Gaszyński // Nordisk familjebok.

Выпускники Варшавского лицея
Выпускники Варшавского университета
Польские писатели
Польские поэты
Польские повстанцы 1830 года